Борщевский — фамилия.

Известные носители 
 Борщевский, Александр Алексеевич (род. 1929) — российский учёный в области оборудования для производства строительных материалов.
 Борщевский, Александр Степанович (1886—1937) — большевик, деятель союза печатников, председатель ревкома Городского района Москвы.
 Борщевский, Валентин Яковлевич (1910—1989) — советский историограф, краевед.
 Барщевский (Борщевский), Леонид Петрович (род. 1958) — белорусский филолог, переводчик, общественный деятель
 Борщевский, Николай Константинович (род. 1965) — советский и российский хоккеист.
 Борщевский, Олег Иванович (род. 1969) — российский певец.

См. также 
 Барщевский
 Борщёв (значения)

Примечания